Села:
 Пшеничне — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Пшеничне — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Пшеничне — Дніпропетровська область, Солонянський район
 Пшеничне — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Пшеничне — Запорізька область, Токмацький район
 Пшеничне — Київська область, Білоцерківський район
 Пшеничне — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Пшеничне — Луганська область, Станично-Луганський район
 Пшеничне — Одеська область, Саратський район